Kurihara kan avse:

Kurihara, Miyagi - stad i Miyagi prefektur, Japan
Yuzo Kurihara (1983-), japansk fotbollsspelare